L'Auto-évaluation de l'engagement santé et sécurité au travail est un programme d’évaluation continue du comportement sécurité basé sur des techniques de management par la preuve pour améliorer la performance sécurité et protection de la santé.
C’est l’application d’un système « tout ou rien » qui focalise sur l'observation instantanée du comportement, à risque ou non, des personnes au poste de travail ainsi que le relevé des situations en interaction avec la santé (physique et/ou morale) des personnes dans l’environnement de travail. L'observation est pratiquée depuis l'endroit où l'observateur se trouve, dans un rayon aussi grand que porte son regard, le résultat de l'observation étant consigné sur une fiche support. 

 Exemple : Dans le cas où le port du casque de sécurité est obligatoire si, dans le rayon d'observation une seule personne ne porte pas le casque, quel que soit le nombre de personnes le portant convenablement, le résultat de l'observation se traduit par la notation « non satisfaisant » dans la cellule « Tête » de la section « PROTECTION INDIVIDUELLE » de la fiche d'observation. 

Comme toute méthode « tout ou rien », la valeur globale des résultats d'observations a d'autant plus de sens que le nombre de fiches exploitées est grand. 

Le programme d'évaluation doit être établi pour que le(s) observateur(s) puisse(nt) porter un jugement sûr et, par voie de conséquence, communiquer par l’exemple une maîtrise appropriée et validée des risques pour la santé et la sécurité au travail.

Le programme permet d'exprimer un résultat sous la forme d'indicateurs de performance pour chacun des risques identifiés et portés sur la fiche support d'observation.

Principe 

La méthode est fondée sur l'analyse des retours d'informations à la suite d'une multitude observations instantanées produisant chacune un résultat de type « tout ou rien ». Une situation dangereuse ou un risque non maîtrisé observé est enregistré dans une fiche d'observation. Les fiches sont collectées afin de déterminer un indicateur de performance du système de management reflétant un niveau de comportement sécurisé. Les observations sont effectuées par secteurs identifiés qui peuvent être :

 la zone de travail ; 
 la nature des activités ou prestations.

Et par points d'observation :

 protection de la personne ;
 position pendant le travail ;
 poste de travail, moyens, équipements ;
 modes opératoires, procédures, documents ;
 environnement de travail, nuisances, rangement.

Démarche projet 

La méthode n’est pas seulement axée sur la détection et l’enregistrement des comportements à risque vis-à-vis de la santé et de la sécurité, mais aussi sur la collecte des éléments nécessaires pour aider à trouver les actions correctives à mettre en place, définir des objectifs et faire la promotion des situations dont les risques sont identifiés et maîtrisés.

C'est en développant la méthode dans le cadre d'un véritable projet - au sens industriel du terme - que l'auto-évaluation des engagements SST sera le plus aisément mise en œuvre dans l'entreprise et acceptée par l'ensemble des intervenants.

Huit étapes pour la mise en œuvre du projet 

Sélectionner une équipe projet, les deux personnes clefs sont :
 Le leader du projet qui ne peut être que celui qui décide, c'est-à-dire la personne chargée du budget, du planning général des travaux, des activités et des prestations à réaliser, et
 le technicien ou coordinateur sécurité à même d'apporter soutien et assistance dans le management de la santé, de l'hygiène et de la sécurité du travail.

C'est au leader qu'il revient de parler et de vendre l’initiative à tout le personnel en tout début d'affaire, en faisant passer le message pendant une réunion de lancement. Puis c'est au coordinateur de sensibiliser les personnes lors de la mise en œuvre du projet au fur et à mesure de leur affectation aux équipes de réalisation, ainsi que de :
 recruter des observateurs volontaires pour chacun des métiers ;
 aider à développer l’inventaire des performances santé et sécurité ;
 inciter à former d’autres collaborateurs comme observateurs ;
 assurer la mise en place des séances de définition des objectifs ;
 assurer la mise en place des réunions d'avancement aux fréquences adéquates ;
 participer à la résolution des problèmes liés aux risques santé et sécurité qui pourraient survenir ;
 informer l’équipe d’encadrement projet des résultats obtenus ;
 apporter un soutien à la hiérarchie et aux observateurs ;
 collecter les résultats d’observation et calculer la performance sécurité ;
 analyser les résultats des observations ;
 fournir, à la fréquence appropriée, le retour d'information nécessaire à tous les collaborateurs et intervenants impliqués dans le projet.

L'objet est de démontrer de manière visible à tous les collaborateurs l'engagement et l'attachement à préserver sa propre santé et sa propre sécurité et, d'une manière plus générale, à préserver la santé et de la sécurité globale de tout intervenant sur des activités et tâches sous la responsabilité du leader du projet.

Les autres étapes sont :
 Identifier des comportements à risque ;
 Développer un inventaire des performances sécurité ;
 Former des intervenants comme observateurs ;
 Déterminer une référence sur le plan de la performance sécurité ;
 Définir des objectifs de performance sécurité ;
 Surveiller de manière régulière la performance sécurité ;
 Rendre compte régulièrement.

Comment obtenir la matière 

L'identification des risques ainsi que des comportements à risque s’obtient à partir :

 des connaissances des missions ou travaux entrepris, ce que sont les dangers ou risques supposés et bien souvent ce qui n’a pas bien fonctionné dans le passé ;
 de l’expérience des métiers, de ce que les collaborateurs ou les intervenants peuvent faire dans des situations à risque ;
 de l’historique et/ou de la connaissance des accidents ou des presque accidents majeurs de façon à déterminer quels comportements ou pratiques en sont à l’origine ;
 des modes opératoires, pratiques et savoir faire ainsi que de l’évaluation des risques associés pour les prestations ou activités dangereuses qui sont soit planifiées ou envisagées à la suite d'une modification de l'environnement.

Les situations dangereuses et les comportements à risque ainsi identifiés sont inventoriés de manière prévisionnelle pour chaque prestation ou activité pendant toute la durée du projet. 

L’étape finale consistera à discuter avec les collaborateurs des problèmes de situation et de comportement qui ont été identifiés, de leur implication et de leur participation à trouver les améliorations à mettre en œuvre pour améliorer la performance sécurité.

Inventaire des situations dangereuses et des comportements à risque 

L’inventaire est un mixte de :
 comportements sécurité spécifiques, et de
 situations dangereuses qui résultent d’un comportement à risque. 

La règle d’or est que chaque détail de comportement à risque ou de situation dangereuse inventorié soit facilement observable.
Chaque détail de comportement spécifique doit être écrit de manière à mettre l’accent sur l’aspect positif plutôt que de relever l’aspect négatif.

En d’autres termes, il faut partir du principe que tous les intervenants ont, a priori, le bon comportement sécurité pour ne pas introduire de prétexte à résistance ou amorcer une démotivation des collaborateurs. L’inventaire doit être approprié pour chaque type d'activité ou de prestation individuel.

Formation des observateurs 

Chaque volontaire est formé / entraîné à l’observation technique et à l’utilisation de l’inventaire des performances sécurité.
Cette formation couvre les points suivants :
Comment l’inventaire des performances sécurité a été développé,
Comment observer (formation),
Comment noter à la suite d'une observation,
Comment calculer la performance sécurité.

Déterminer la performance moyenne de sécurité 

La performance moyenne de sécurité est exprimée par un pourcentage qui reflète, pour une période donnée, les niveaux de comportement sain de groupes de collaborateurs par centres d'intérêts :
 zone de travail ; 
 nature des activités ou prestations.

Et par points d'observation :
 protection de la personne ;
 position pendant le travail ;
 poste de travail, moyens, équipements ;
 modes opératoires, procédures, documents ;
 environnement de travail, nuisances, rangement.

La performance moyenne de sécurité est utilisée comme valeur d’étalonnage avec laquelle la performance sécurité en cours peut être comparée. Cette référence peut être mise en valeur, par la suite, comme un élément constitutif de l’objectif d’amélioration de la performance sécurité.
On obtient cette référence à partir d’observations faites pendant une période de 3 à 4 semaines à la suite de la formation des observateurs. Aucun retour d'information n’est communiqué aux collaborateurs ou groupes d’intervenants pendant cette période de façon à garantir que la référence reflète bien le « vrai » niveau de la performance sécurité.
À l’issue de cette période, le coordinateur calcule la performance moyenne de sécurité pour chaque chantier ou groupe d’intervenants.

Définir des objectifs de performance sécurité 

Des objectifs peuvent être définis à partir de séances journalières de quinze à vingt minutes d'observations d'un groupe de personnes aux postes de travail dans le but de recenser les éléments qui contribueront à établir l'inventaire et par là même, définir des objectifs de performance sécurité.

Ces séances sont mises en œuvre à la suite d'un briefing sur les thèmes suivants :
 le but de l’observation ;
 le développement de l’inventaire des performances sécurité ;
 Comment l'indicateur d’appréciation de la performance sécurité va peu à peu prendre forme.

À l’observateur d’informer le groupe de personnes observé, à l’issue de la mission :
 de la note moyenne obtenue par le groupe ;
 des plus mauvais comportements ou situations observés pendant la période de développement en vue de la préparation de l’inventaire ;
 de travailler en contact direct avec le groupe pour déterminer la possibilité de corriger la situation ou le comportement le plus mauvais afin de pouvoir réellement travailler en condition continue sécurisée à 100 %. 

En cas d'impossibilité, tester à quel niveau de performance il faut placer la barre, sur la base de la note obtenue. Est-il possible de déterminer une performance réaliste :
 Le groupe peut-il faire mieux que de travailler en condition sécurisée au moins 50 % du temps de travail ?
 Ou est-ce que 65, 70, 75 ou 80 % est une condition plus réaliste ?

Pour définir un objectif de groupe :
 Garder à l’esprit que c’est au groupe d’estimer la performance qu’il est en mesure d’atteindre de manière régulière.
 Faire ressortir que plus les personnes du groupe observé corrigent les comportements à risque et/ou suppriment les situations dangereuses plus le taux de fréquence des accidents du travail diminuera pour le groupe et que, par conséquent, la date du prochain accident sera d'autant plus repoussée.

Pour maintenir la confiance et développer le leadership, il est important d'annoncer qu’aucune sanction ne sera appliquée si l’objectif n’est pas atteint.
Le groupe doit être informé que les résultats de chaque semaine seront publiés au tableau d’affichage, et qu’il sera donc aisé de voir l’évolution de la performance sécurité.
Le leader du projet et des membres de l’équipe d’encadrement (la direction) doivent être partie prenante et demander des comptes quant à la mise en place du programme d'auto-évaluation et se comporter en ‘supporter’ des séances d’observation pour démontrer leur engagement dans ce programme d'auto-évaluation de l'engagement sécurité, la protection de la santé et les résultats de la mesure de la performance de la sécurité au travail.

Surveillance de la performance 
Une fois l’objectif de performance sécurité du groupe établi, l’observateur continue d’effectuer ses séances d’observation à raison de 15 à 20 minutes par jour jusqu’à la fin de la mission et/ou des travaux ou jusqu’à la démobilisation des intervenants.

Présentation des résultats 

La représentation des performances sécurité se fait au moyen de graphes (voir vue ci-contre) affichant le pourcentage de sécurité, ici en vert, et d'insécurité, ici en rouge, pour toutes les combinaisons souhaitées de centres d'intérêt, de points d'observation.

Restitution 
Le leader du projet et le coordinateur passent en revue et analysent chaque semaine les résultats de la performance sécurité pour chaque activité ou groupe, pour être en mesure d’animer le programme d'auto-évaluation de l'engagement sécurité un peu à la manière des causeries sécurité (tel que défini dans les  référentiels OHSAS 18001 et MASE), où les performances sécurité de la semaine peuvent être commentées :
 Le résultat hebdomadaire de chaque groupe ;
 L'évolution des performances et les tendances ;
 Les résultats par catégorie ;
 Les trois meilleurs comportements ;
 Les trois plus mauvais comportements ;
 Les améliorations et/ou les corrections qui ont été récemment proposées.

Lien interne 

 Santé et sécurité au travail

Lien externe 
 558 principaux articles du Code du Travail axés sur la santé et la sécurité (Obligation du maître d'ouvrage, de l'employeur, entreprises extérieures, génie civil, C.H.S.C.T., Contrôles, )

Hygiène et sécurité du travail